Кубок Футбольной лиги 1972/73 () стал тринадцатым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 15 августа 1972 года по 3 марта 1973 года.

Победу в турнире одержал «Тоттенхэм Хотспур», обыгравший «Норвич Сити» в финальном матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Переигровки

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 3 марта 1973 года.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1972